How Great Thou Art – 29. album Elvisa Presleya, wydany w 1967 roku.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 LSP-3787 Double Trouble

Albumy Elvisa Presleya
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1967
Ścieżki dźwiękowe do filmów